Witchingham steht für
Great Witchingham, Gemeinde in England 
Little Witchingham, Gemeinde in England
Kloster Witchingham, England